Tugujaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tugujaya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Tugujaya, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar